Кир (І) Аншанський (, , ) — цар персів, що правив в третій чверті VII ст. до н. е.

Сучасний стан досліджень 

Кураш Аншанський цікавий тим, що він наразі єдиний з династії перських володарів, до Кира Великого, який відомий не лише у згадках нащадків, але і в сучасних йому джерелах. Його згадано двічі у аналах Ашшурбаніпала, а саме:
 643  — після того, як Ашшурбаніпал зруйнував еламську столицю Сузи, його владу визнали низка царів, серед яких і Кураш Перський (Ku-ra-áš Par-su-ú-ma-áš);
 639  — Кураш Перський відправляє свого старшого сина Арукку як заручника до Ніневії (подальша доля цього сина Кураша наразі невідома).

Відомі також відбитки печатки з написом Кураш Аншанський, Чішпішин (син) (ku-ráš an-za-an-ir-ra še-iš-be-iš-na). У вавілонському маніфесті Кир Великий називає себе «… син Кнбужи, царя великого, царя Аншана, онука Кураша, царя великого, царя Аншана, нащадок Шішпіша, царя великого, царя Аншана, з довічного царського роду…». Тобто називає себе нащадком саме царів Аншану. У науковому дискурсі час від часу ставиться під сумнів ототожнення Кураша Аншанського та Кураша Перського, але переважна більшість дослідників все ж підтримує це.

Грунтуючись на написах Дараявагауша певний час превалювала думка, що дві гілки Ахеменідів правили у двох сусідніх царствах — Аншані та Парсуа (Парсумаш). Наразі більшого поширення набуло інше бачення тогочасних подій — 
Тобто не має жодних підстав для тверджень, що за часів Кураша Аншанського Перське царство було поділено на два окремих (власне Персія та Аншан), і, скоріше за все, ця теза мала виключно офіційний пропагандистський характер для підтвердження права на владу молодшої гілки Гахаманішія-Ахеменідів, яка вела свій родовід від брата Кураша Аншанського Аріарамни.

Після/близько 612 , можливо за Куруша, можливо за його сина та наступника Камбуджиї Перське царство було інкорпоровано до складу Мідійського царства. Камбуджия отримав в дружини доньку Астіага-Іштувегу та онуку Хувахштри на ім'я Мандана.

Генеалогічне дерево Гахаманішія (Ахеменідів)

Примітки

Додатково 
 A. Shapur Shahbazi: Cyrus I. In: Encyclopædia Iranica, vol. 6, p. 516

Ахеменіди
Персія
Померли 580 до н. е.